Сепелуш (Амаранте) — парафія.
 Сепелуш (Вале-де-Камбра) — парафія.